Ulua är ett släkte av fiskar. Ulua ingår i familjen taggmakrillfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Taggmakrillfiskar
Ulua

en:Ulua